Плыкин — русская фамилия. Известные носители:

 Плыкин, Владимир Владимирович (род. 1967) — российский бегун-марафонец.
 Плыкин, Николай Владимирович (род. 1969) — российский бегун-марафонец.